Det jyske mesterskab i fodbold 1919-20 var den 22. udgave af turneringen om det jyske mesterskab i fodbold for herrer organiseret af Jysk Boldspils-Union. Ringkøbing IF vandt turneringen for første gang. Vinderen af turneringen kvalificerede sig til Landsfodboldturneringen 1919-20.

Antallet af deltagende hold blev udvidet fra 24 til 29. Bramming SK, Vamdrup BK og Aarhus 1900 tilmeldte sig turneringen, der også gav plads til reserveholdene fra Randers Freja og Aalborg Freja.

JBUs A-række Nordkredsen

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Kreds 7

Semifinaler 
AaB - Brønderslev IF 7 - 4
Viborg FF - AGF 3 - 2 (3 - 0). Spillet i Randers.

Kredsfinale 
AaB - Viborg FF 5 - 1. Spillet i Randers

JBUs A-række Sydkredsen

Kreds 4

Kreds 4

Kreds 5

Semifinale 
Ringkøbing IF - Kolding IF 5 - 1. Spillet i Esbjerg.

Kredsfinale 
Ringkøbing IF - Vejen SF 5 - 1. Spillet i Esbjerg.

Finale

Kilder

Øvrige kilder 
 
 Johannes Gandil (1939): Dansk fodbold, Sportsbladets forlag.

Se også 
 Danmarksmesterskabet
 Provinsmesterskabsturneringen

Fodboldturneringer i Danmark